Dominicis ist der Familienname folgender Personen:

 Antonio De Dominicis (1826–1897), italienischer Politiker
 Cyrano de Dominicis (1927–2017), französischer theoretischer Physiker
 Gennaro De Dominicis (1919–1962), italienischer Filmregisseur
 Gino De Dominicis (1947–1998), italienischer Künstler

 Luca De Dominicis (* 1973), italienischer Schauspieler

Siehe auch:

 Domenici
 Dominici
 Dominichi